Bąblowiec (Echinococcus) — rodzaj tasiemców z rodziny Taeniidae. 

Stadium larwalne bąblowca przybiera postać pęcherza, wypełnionego początkowo płynem, osiągającego wielkość głowy dziecka; tworzą się w nim liczne skoleksy i torebki lęgowe ze skoleksami. Żywicielem pośrednim są świnie, przeżuwacze, rzadko konie i ludzie, zaś żywicielami ostatecznymi głównie psowate. Po dostaniu się do przewodu pokarmowego stadium larwalne przekształca się w postać dorosłą. Zależnie od umiejscowienia, może wywołać bąblowicę.

Gatunki 
Do rodzaju zalicza się następujące gatunki:
 Echinococcus oligarthrus
 Echinococcus vogeli
 Echinococcus multilocularis 
 Echinococcus shiquicus
 Echinococcus equines
 Echinococcus ortleppi
 Echinococcus granulosus

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Taeniidae